Михаи́л Ма́лышев:
 Малышев, Михаил Георгиевич (1852—1912) — русский художник и график.